

Codici 
 EMS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Embessa (Papua Nuova Guinea)
 EMS  – targa automobilistica del circondario del Reno-Lahn (Germania)
 ems – codice ISO 639-3 della lingua alutiiq o yupik del golfo del Pacifico.

Persone 
 Von Ems zu Hohenems – famiglia nobiliare austriaca
 Merk Sittich I von Ems zu Hohenems (1466-1533) – militare austriaco
 Wolf Dietrich von Ems zu Hohenems (1507-1538) – nobile austriaco
 Jacob Hannibal von Ems zu Hohenems (1530-1587) – militare e diplomatico austriaco

Sigle 
 EMS – Edinburgh Mathematical Society
 EMS – Electromagnetic spectrum = spettro elettromagnetico
 EMS – Electromagnetic suspension, sospensione elettromagnetica usata nel treno a levitazione magnetica
 EMS – Electronic Manufacturing Services 
 EMS – Electronic Music Studios, ditta produttrice di sintetizzatori
 EMS – Emergency brake system, sistema di frenata di emergenza di KITT, l'auto della serie televisiva Supercar
 EMS – Emergency Medical Service, servizio di pronto intervento sanitario nei Paesi anglofoni
 EMS – Engine management system
 EMS – Enhanced Messaging Service, standard per lo scambio di messaggi brevi avanzato
 EMS – Ente minerario siciliano
 EMS – European Macroseismic Scale = scala macrosismica europea, scala sismica d'intensità usata in Europa
 EMS – Environmental Management System, sistema di gestione ambientale
 EMS – European Mathematical Society, organizzazione europea dedicata allo sviluppo della matematica
 EMS – European Monetary System = sistema monetario europeo
 EMS – Expanded Memory Specification, specifica per l'utilizzo della memoria espansa nel sistema operativo MS-DOS
 EMS – Express mailing system, servizio di corriere internazionale dei servizi postali mondiali.

Geografia

Germania 
 Bad Ems, già Ems – città nel circondario del Reno-Lahn (Renania-Palatinato)
 Ems – fiume tributario del mare del Nord (Renania Settentrionale-Vestfalia e Bassa Sassonia)

Svizzera 
 Domat/Ems – comune nella regione Imboden (Canton Grigioni)
 Ems – frazione di Turtmann-Unterems, comune nel distretto di Leuk (Canton Vallese)